Ermita de Nuestra Señora de la Estrella o ermita de la Estrella puede referirse a:
 Ermita de la Estrella, en Agudo (Ciudad Real, España);
 Ermita de la Estrella, en Atienza (Guadalajara, España);
 Ermita-Convento de Nuestra Señora de la Estrella, en Miguelturra (Ciudad Real, España);
 Ermita de la Estrella, en Los Santos de Maimona (Badajoz, España);
 Ermita de la Estrella, en Olivares de Duero (Valladolid, España);
 Ermita de la Estrella (Lloréns)  (Tarragona, España)
 Ermita de la Estrella, en Toledo (España).